Saucy steht für:

 Saucy, französische Bezeichnung für die politische Gemeinde Selzach, Bezirk Lebern, Kanton Solothurn

Saucy ist der Familienname folgender Personen: 

 Grégoire Saucy (* 1999), Schweizer Automobilrennfahrer
 Robert Saucy (1930–2015), amerikanischer Bibelgelehrter